Les Deux Amies est une œuvre de Jean-Baptiste Greuze datant de 1769. Elle est conservée au musée du Louvre à Paris.
 Les Deux Amies est un tableau de Jean-Jacques Lagrenée datant du .
 Les Deux Amies, aussi intitulé Le Sommeil et Paresse et Luxure, est une œuvre de Gustave Courbet datant de 1866. Elle est conservée au Petit Palais à Paris.
 Les Deux Amies est le nom de plusieurs tableaux d'Henri de Toulouse-Lautrec datant du .
 Les Deux Amies est bronze érotique de Jef Lambeaux datant de la fin du .
 Les Deux Amies est une photographie de Lehnert et Landrock datant du début du .
 Les Deux Amies est une œuvre d'Albert Marquet datant du début du .
 Les Deux Amies (The Two Girlfriends) est le nom de plusieurs tableaux de Tamara de Lempicka datant des années 1920 et 1930.
 Les Deux Amies est une œuvre de Gerda Wegener réalisé en 1921.
 Les Deux Amies est une œuvre du graveur français Manuel Robbe datant du début du .
 Les Deux Amies est une œuvre de Micao Kono réalisé en 1932.
 Les Deux Amies est une œuvre de Georges Creten datant de la  moitié du .
 Les Deux Amies est une œuvre de Ludovic-Rodo Pissarro datant de la  moitié du .
 Les Deux Amies est une œuvre de Pablo Picasso datant de 1965.
 Les Deux Amies est une œuvre de Paul Delvaux datant de 1967.
 Les Deux Amies est un dessin érotique de Robert Lepeltier datant du .
 Les Deux Amies est une œuvre de Félicien Rops datant du .
 Les Deux Amies est une sculpture de Marie-Paule Deville-Chabrolle.

Galerie

Voir aussi 
 Les Amies, poèmes de Paul Verlaine publiés en 1867.
 Deux Amies, peinture d'Egon Schiele datant de 1915.
 Marie-Jo Bonnet, Les Deux Amies, essai sur le couple de femmes dans l'art,  Editions Blanche, 2000. (de nombreuses illustrations). 

Lesbianisme dans la peinture